TVyNovelas (колумбийская премия)
 TVyNovelas (мексиканская премия)